Der Maserati Ghibli mit der internen Bezeichnung M157 ist das dritte Modell des italienischen Automobilherstellers Maserati, das unter diesem Namen auf den Markt gekommen ist. Es handelt sich dabei jedoch nicht wie bei den bisherigen Namensträgern (Tipo AM115 und Tipo AM336) um ein Sportcoupé, sondern um eine Stufenhecklimousine der oberen Mittelklasse. Der Ghibli wurde im April 2013 auf der Auto Shanghai vorgestellt und ist der erste Maserati, der auch mit einem Dieselmotor erhältlich ist. Die Markteinführung erfolgte am 17. August 2013.

Zum Modelljahr 2017 erhielt der Ghibli ein Facelift. Dieses umfasst neben einem um 14 kW (20 PS) stärkeren Basismotor und einem überarbeiteten Innenraum auch erweiterte Assistenzsysteme sowie neue Ausstattungsvarianten.

Zum Modelljahr 2021 präsentierte Maserati die Baureihe mit einem Zweiliter-Ottomotor und Mildhybrid. Er soll den Dieselantrieb ersetzen. Außerdem kommt mit dem Modell Trofeo ein neues Topmodell in den Handel.

Ab 2024 soll das Modell durch einen neuen, kürzeren Quattroporte ersetzt werden. Die Produktion des Ghibli läuft dann aus.

Technische Daten 
Für den Ghibli sind neben den turboaufgeladenen Sechszylinder-V-Motoren mit jeweils drei Litern Hubraum seit August 2020 auch ein, für die Marke Maserati klassischer, V8-Motor unter dem Namen Trofeo erhältlich. Während die beiden Ottomotoren zunächst 243 kW (330 PS) im Ghibli und 301 kW (410 PS) im Ghibli S leisten, erzeugen die Dieselmotoren im Ghibli Diesel 184 kW (250 PS) und 202 kW (275 PS), wobei erster nur auf dem italienischen Markt erhältlich ist. Grundsätzlich verfügen alle Modelle über einen Hinterradantrieb, für den Ghibli S wurde bis August 2018 neben dem Hinterradantrieb auch ein Allradantrieb als SQ4 angeboten. Die anderen Antriebe bleiben unverändert.

Mit dem Facelift zum Modelljahr 2017 stieg die Leistung des Ghibli von 243 kW (330 PS) auf 257 kW (350 PS). Die Leistung der Ghibli Diesel blieb bis zur Ablösung durch den Ghibli GT Hybrid mit einem 2,0 Liter Reihenvierzylinder zum Modelljahr 2021 unverändert. Ab September 2018 wurde der Ghibli Modena S ausschließlich als Vierradversion SQ4 mit einer Leistung von 316 kW (430 PS) angeboten. 

Alle Modelle sind ausnahmslos mit einem Achtgang-Automatikgetriebe ausgestattet.

Ein weiteres Facelift erfolgte zum Modelljahr 2018 mit der Einführung der optionalen Ausstattungsvarianten GrandLusso und GrandSport. An der Karosserie wurden leichte Veränderungen vorgenommen – z. B. ein Kühlergrill mit in Chrom eingefassten Streben.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 4.525 Maserati Ghibli neu zugelassen worden. Mit 820 Einheiten war 2016 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Limousine